Stubbs är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alan Stubbs (född 1971), engelsk fotbollsspelare
 Christopher Stubbs (född 1958), amerikansk fysiker
 Drew Stubbs (född 1984), amerikansk basebollspelare
 Frank Stubbs (ishockeyspelare)(1909–1993), amerikansk ishockeyspelare
 George Stubbs (1724–1806), engelsk konstnär
 Harry Clement Stubbs (1922–2003), amerikansk science-fictionförfattare
 Henry E. Stubbs (1881–1937), amerikansk politiker
 Imogen Stubbs (född 1961), brittisk skådespelerska
 John Stubbs (1543–1591), engelsk politiker
 John Heath-Stubbs (1918–2006), brittisk poet och översättare
 Levi Stubbs (1936–2008), amerikansk sångare
 Reginald Edward Stubbs (1876–1947), brittisk koloniguvernör
 Rennae Stubbs (född 1971), australisk tennisspelerska
 Stephen Stubbs (född 1951), amerikansk lutenist och dirigent
 Tommy Stubbs (född 1990), engelsk boxare
 Una Stubbs (1937–2021), brittisk skådespelerska och dansös
 Walter R. Stubbs (1858–1929), amerikansk politiker
 William Stubbs (1825–1901), engelsk historiker och biskop

Engelska efternamn